Jesse James (crimineel), een Amerikaans crimineel
Jesse James (Lucky Luke), het vijfendertigste album in de Lucky Luke-stripreeks
Jesse James (acteur), Amerikaans acteur (geboren 1989) 
Jesse James (film), western (1939) van Henry King